Тихангоу (от китайского «Даханьгоу» — Большая сухая падь) — название географических объектов на полуострове Трудном в Приморском крае России.

 Тихангоу — прежнее название посёлка Приисковый в составе города Находки.
 Тихангоу (падь)
 Тихангоу — река в бассейне бухты Козина/прежнее название реки Подосёнова (впадает в бухту Подосёнова)

См. также 

 Большой Тихангоу — название бухты Подосёнова 1972 года
 Большой Тихангоу — ручей
 Малый Тихангоу — название бухты Козина до 1972 года
 Тахангоу — название реки Хмыловки до 1972 года.

Примечания 

Полуостров Трудный